Las siglas PRSD pueden referirse a:

 el Partido Radical Socialdemócrata, un partido político chileno de centroizquierda;
 el Partido Revolucionario Social Demócrata, un partido político socialdemócrata de la República Dominicana;
 el Partido Radical Socialista Democrático, de Chile, desaparecido en el 1990.